Výraz opeřený had má více významů:

 mezoamerické božstvo Quetzalcoatl
 Opeřený had – opereta Léa Delibese
 Opeřený had – fiktivní hra Járy Cimrmana